Trobischhof steht für:
 Dreiseithof Alttrachau 41 (Dresden), denkmalgeschützter ehemaliger Dreiseithof, Dresden-Trachau, Sachsen
 Trobischhof (Radebeul), denkmalgeschützter ehemaliger Zweiseithof, Radebeul, Sachsen